Akraba (Aleppo)
 Akraba (Damaszek)
 Akraba (Dara)